In Nederlandse context doorgaans:
 Willem II van Oranje (1626-1650), stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Gelderland (1647-1650)
 Willem II der Nederlanden (1792-1849), koning der Nederlanden (1840-1849) en groothertog van Luxemburg (1840-1849)
 De volgende andere personen:
 Willem II van Aquitanië (?-926), graaf van Auvergne (918-926)
 Willem de Veroveraar (ca. 1027-1087), als Willem II hertog van Normandië
 Willem II van Engeland (1056-1100), ook bekend als Willem Rufus, koning van Engeland (1087-1100)
 Willem III van Oranje, als Willem II koning van Schotland
 Willem II van Bourgondië (1075-1125), graaf van Bourgondië (1097-1125)
 Willem II van Apulië (1095-1127), hertog van Apulië (1111-1127)
 Willem II van Sicilië (1153-1189), laatste Vikingkoning van Sicilië (1166-1189)
 Willem II van Gulik (graaf) (?-1207), graaf van Gulik (1176-1207)
 Willem II van Ponthieu (1179-1221), graaf van Ponthieu (1191-1221)
 Willem II van Holland (1228?-1256), graaf van Holland (1234-1256)
 Willem II van Dampierre (1225-1251), graaf van Vlaanderen (1246-1251)
 Willem II van Trinacria (1312-1338), Infante van Sicilië, hertog van Athene en Neopatria
 Willem II van Gulik (hertog) (1325-1393), hertog van Gulik (1361-1393)
 Willem II van Berg (1348-1408), graaf en hertog van Berg, graaf van Ravensberg
 Willem II van Namen, graaf van Namen (1391-1418)
 Willem II van Hessen-Kassel (1777-1847), keurvorst van Hessen-Kassel
 Willem II van Württemberg (1848-1921), koning van Württemberg
 Wilhelm II van Duitsland (1859-1941), Duits keizer en koning van Pruisen
 Anders:
 Willem II (voetbalclub), een profvoetbalclub uit Tilburg
 Willem II (vrouwenvoetbal), de vrouwenafdeling van Willem II
 Willem II (amateurvoetbalvereniging)
 Koning Willem II College, een scholengemeenschap in Tilburg
 Willem II (sigaar), een merk van sigaren
 w2 Poppodium (voorheen Willem II), een concertzaal in 's-Hertogenbosch